Tuname, ou l'une de ses graphies dont Tuñame, peut désigner :

Toponymes

Tuñame : l'une des six paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo ;
 Tuñame : capitale de la paroisse civile de Tuñame de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo ;
 Pico de Tuñame : un sommet de l'État de Trujillo, dans la paroisse civile de General Rivas de la municipalité de Boconó.

Homonymie de toponyme